Miejscowości w Słowenii
 Kamnje – miejscowość w gminie Ajdovščina
 Kamnje – miejscowość w gminie Šentrupert
 Kamnje – miejscowość w gminie Bohinj